Pleurodomus är ett släkte av svampar. Pleurodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurodomus